Сидор Андрій Петрович (* 1967) — Горохівський декан, настоятель парафії Вознесіння Господнього міста Горохів, митрофорний протоієрей.
 Сидор Василь Богданович (1963) — український політик, міський голова Славути.
 Сидор Василь Дмитрович (1910—1949) — полковник УПА, командир оперативної групи УПА-Захід, крайовий провідник ОУН Карпатського краю, Генеральний суддя ОУН, заступник головного командира УПА.
 Сидор Дмитро Дмитрович (1955) — закарпатський промосковський сепаратист, псевдорусинський громадський діяч, голова так званого «Сойму підкарпатських русинів», священик Української православної церкви (Московського патріархату), настоятель Хрестовоздвиженського собору (Мукачівська єпархія УПЦ (МП)).
 Сидор Олег Миколайович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидор Юрій Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидор Яна Олексіївна (1987) — українська та азербайджанська боксерка, призер чемпіонатів світу, Європи та Європейських ігор з боксу серед жінок.

Див. також 
 Сідор Оксана Іванівна — провідний методист Іршавського районного будинку культури, заслужений працівник культури України.

Примітки 

Українські прізвища